Майдлинг () — двенадцатый район Вены. Сформирован в 1892 году.

.

Майдлинг расположен на юго-западе Вены, южнее реки Вена, западнее Гюртеля и юго-восточнее Дворца Шёнбрунн.  Он был сформирован из посёлков Обермайдлинг (), Унтермайдлинг (), Гауденцдорф (), Хетцендорф () и Альтмансдорф ().  До 1806 года, Обермайдлинг и Унтермайдлинг (соответственно, Верхний и Нижний Майдлинг) составляли одну деревню.  Альтмансдорф по-прежнему имеет достаточно сельский вид.

Население

Примечания